Comunas
 Boulogne — comuna francesa na Vendeia
 Boulogne-sur-Mer ou Bolonha-sobre-o-Mar — comuna francesa no Pas-de-Calais
 Boulogne-Billancourt — comuna francesa na Île-de-France
Outros
 Bois de Boulogne —  parque público, situado no XVI arrondissement  de Paris
 Rio Boulogne — curso de água na Vendé
 Union Sportive Boulogne Côte d'Opale — clube de futebol da França

Desambiguação